Triobiškiai (gmina Ludwinów) – wieś na Litwie, w gminie Ludwinów w rejonie mariampolskim w okręgu mariampolskim
 Triobiškiai (gmina Mariampol) – wieś na Litwie, w gminie Mariampol w rejonie mariampolskim w okręgu mariampolskim
 Triobiškiai (Mariampol) – osiedle Mariampola, na Litwie